Der Begriff Frenulotomie (synonym Frenuloplastik) steht in der Medizin ganz allgemein für die operative Durchtrennung einer zwischen zwei Organteilen befindlichen Schleimhautfalte (Frenulum).

Frenulotomie (HNO) – Durchtrennung eines verkürzten Zungenbändchens Ankyloglossie.
Frenulotomie (Gynäkologie) – Durchtrennung eines verkürzten Klitorisbändchens.
Frenulotomie (Urologie) – Durchtrennung eines verkürzten Vorhautbändchens.